John Higgins, giocatore di snooker
John Higgins, scrittore e disegnatore di fumetti
John Higgins, nuotatore
John Higgins (1932), calciatore inglese
John Higgins (1933), calciatore scozzese